Il torneo singolare maschile degli Australian Open 2023 si disputerà dal 16 al 29 gennaio 2023. 

Rafael Nadal era il detentore del titolo ma è stato eliminato al secondo turno da Mackenzie McDonald.

In finale Novak Đoković ha battuto Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-3, 7-64, 7-65.

Teste di serie 

  Rafael Nadal (secondo turno)
  Casper Ruud (secondo turno)
  Stefanos Tsitsipas (finale)
  Novak Đoković (Campione)
  Andrej Rublëv (quarti di finale)
  Félix Auger-Aliassime (quarto turno)
  Daniil Medvedev (terzo turno)
  Taylor Fritz (secondo turno)
  Holger Rune (quarto turno)
  Hubert Hurkacz (quarto turno)
  Cameron Norrie (terzo turno)
  Alexander Zverev (secondo turno)
  Matteo Berrettini (primo turno)
  Pablo Carreño Busta (secondo turno)
  Jannik Sinner (quarto turno)
  Frances Tiafoe (terzo turno)

  Lorenzo Musetti (primo turno)
  Karen Chačanov (semifinale)
  Nick Kyrgios (ritirato)
  Denis Shapovalov (terzo turno)
  Borna Ćorić (primo turno)
  Alex de Minaur (quarto turno)
  Diego Schwartzman (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (quarto turno)
  Daniel Evans (terzo turno)
  Miomir Kecmanović (primo turno)
  Grigor Dimitrov (terzo turno)
  Francisco Cerúndolo (terzo turno)
  Sebastian Korda (quarti di finale, ritirato)
  Alejandro Davidovich Fokina (secondo turno)
  Yoshihito Nishioka (quarto turno)
  Botic van de Zandschulp (secondo turno)

Wildcard 

  Christopher Eubanks (secondo turno)
  Rinky Hijikata (secondo turno)
  Jason Kubler (secondo turno)
  John Millman (secondo turno)

  Alexei Popyrin (terzo turno) 
  Dominic Thiem (primo turno) 
  Luca Van Assche (primo turno) 
  Wu Yibing (primo turno)

Qualificati 

  Laurent Lokoli (primo turno)
  Max Purcell (primo turno)
  Brandon Holt (secondo turno)
  Jan-Lennard Struff (primo turno)
  Yosuke Watanuki (secondo turno)
  Oleksii Krutykh (primo turno)
  Hsu Yu-hsiou (primo turno)
  Dalibor Svrčina (secondo turno)

  Aleksandar Vukic (primo turno) 
  Nicolás Jarry (secondo turno) 
  Ernesto Escobedo (primo turno) 
<li>  Enzo Couacaud (secondo turno)
  Mattia Bellucci (primo turno) 
  Yannick Hanfmann (primo turno) 
  Zizou Bergs (primo turno) 
  Shang Juncheng (secondo turno)

Lucky loser 

  Pavel Kotov (primo turno)
  Denis Kudla (secondo turno)

  Michael Mmoh (terzo turno) 
  Juan Pablo Varillas (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2023